Cova Foradada: cova i jaciment arqueològic del terme municipal de Calafell, a la comarca del Baix Penedès
 Cova Foradada: cova i fita fronterera del terme comunal de Cervera de la Marenda, a la comarca del Rosselló.